Dosenbach ist ein Familienname:

 Franziska Dosenbach (1832–1917), Schweizer Unternehmerin

Dosenbach ist ein Gewässername:

 Dosenbach, Unterlaufname des linken Stehenbach-Oberlaufs Aigendorfer Bach bis Moosbeuren auf dem Gemeindegebiet von Oberstadion, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Dossenbach
 Dosenbach-Ochsner, Schweizer Detailhandelskette